Die 1. Lig  1985/86 war die 28. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 31. August 1985 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen Samsunspor, welches 2:0 ausging und endete am 1. Juni 1986. Auf eine Winterpause wurde in dieser Spielzeit verzichtet.

Erster und somit türkischer Meister wurde Beşiktaş Istanbul. Es war für Beşiktaş der siebte Titel der Vereinsgeschichte. Punktgleich und ohne Niederlage beendete Galatasaray Istanbul die Saison und musste sich wegen der schlechteren Tordifferenz mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben.

Der Aufsteiger Samsunspor sorgte mit seinem dritten Platz in dieser Saison für eine Überraschung. Ein wichtiger Bestandteil dieses Erfolges war der Stürmer Tanju Çolak. Er schoss mit 33 Toren mehr als die Hälfte der Tore für sein Team und wurde damit auch Torschützenkönig.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1985/86 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 16 Vereine die vier Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Dadurch ist die Teilnehmeranzahl von 18 auf 19 Teilnehmer angestiegen. Die Aufsteiger waren die drei Zweitligameister Samsunspor, Rizespor und Kayserispor. Während der Aufstieg für Samsunspor mit dem Aufstieg nach zwei Jahren in die 1. Lig zurückkehrte, kehrte Rizespor nach fünf Jahren und Kayserispor nach sechs Jahren in die 1. Lig zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 

Tanju Çolak von Samsunspor wurde mit 33 Toren Torschützenkönig der Saison 1985/86.

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1985/86 auf angelfire.com englisch

1985/86
Fußballsaison 1985/86